Це список лауреатів і номінантів на премію «Еммі» в категорії Найкращий комедійний телесеріал, відсортований за роками.

Лауреати і номінанти

1950-ті

1960-ті

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-ті

Лідери

Телеканали 
 NBC — 24
 CBS — 21
 ABC — 7
 FOX — 2
 HBO — 1

Лауреати декількох нагород

5 нагороди 
 Фрейзьєр

4 нагороди 
 Усі в сім'ї
 Чірс

3 нагороди 
 The Dick Van Dyke Show
 Мері Тайлер Мур
 Taxi
 Американська сімейка
 30 потрясінь

2 нагороди 
 Усі люблять Реймонда
 Get Smart
 The Golden Girls
 I Love Lucy
 The Jack Benny Show
 Murphy Brown
 The Phil Silvers Show

Посилання 
 Primetime Emmy® Awards 
 Primetime Emmy® Awards History Database 
 Emmy Awards coverage on DigitalHit.com 
 Emmy Awards Online with Emmy news, nominees and winners. 

Премія «Еммі»
Лауреати премії «Еммі»